Фав'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Фав'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Фав'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Фав'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма